Aryna Sabalenka era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta da Kristýna Plíšková al secondo turno.

In finale Ekaterina Aleksandrova ha battuto Elena Rybakina con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Belinda Bencic (primo turno)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Elise Mertens (quarti di finale)
  Wang Qiang (quarti di finale)

  Ekaterina Alexandrova (campionessa)
  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Elena Rybakina (finale)
  Zhang Shuai (secondo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying (primo turno)
  Wang Xinyu (primo turno)

  Wang Xiyu (secondo turno)

Qualificate 

  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)

  Margarita Gasparyan (primo turno)
  Nicole Gibbs (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2020